La palabra manzana, puede referirse a:

la manzana, fruta carnosa comestible;
Malus domestica o manzano, árbol del que se obtienen las manzanas;
la manzana de la discordia, que lanzó la diosa Eris;
 La bebida manzana
 una manzana urbana, edificios;
Manzana de las Luces, en Buenos Aires;
Manzana de la Rivera, en Asunción;
Manzana Jesuítica, en Córdoba, Argentina;
Manzana, unidad de medida de la tierra rústica.
Manzana, actriz mexicana.
Manzana, disco musical de Los Prisioneros.
Manzana, segundo sencillo del mencionado disco.
Manzanas, disco musical de Cómplices.
La Gran Manzana, apodo de la ciudad de Nueva York.